Durville est un patronyme :

Patronymes 

 Hector Durville (1849-1923), occultiste français.
 André Durville (1896-1979), fils d’Hector Durville (1849-1923).
 Henri Durville (1887–1968), fils d’Hector Durville (1849-1923).
 Gaston Durville (1887-1971), fils d’Hector Durville (1849-1923).
 L'essentiel des ouvrages de ces auteurs sont disponibles auprès de Edition LIBRAIRIE DU MAGNETISME

Voir aussi